Barry Allen (zanger), een Canadese zanger, levend van 1945 tot 2020
 Barry Allen (stripfiguur), een personage uit strips van DC Comics